Tanga (en llenceria)
 Cadena (informàtica)